Аллегейни либо Аллеганы:
 Аллеганы — горы в системе Аппалачи.
 Аллеганское плато — плато в системе Аппалачи.
 Аллегейни — река в Соединённых Штатах Америки.
 Аллегейни () — город, вошедший в 1907 году в состав Питтсбурга, Пенсильвания
 Аллегейни-колледж — частный колледж свободных искусств, расположен в Мидвилле (штат Пенсильвания, США).

Округа в Соединённых Штатах Америки:
 Аллегейни () — Виргиния
 Аллегейни () — Мэриленд
 Аллегейни () — Нью-Йорк
 Аллегейни () — Пенсильвания
 Аллегейни () — Северная Каролина